Енгус I — король Піктії у 732—761 роках.
 Енгус II — король Піктії та Дал Ріади у 820—834 роках.
 Енгус мак Колмайн — король Міде (618—621).
 Енгус — останній король Морея (1130).
 Енгус мак Мугройн — король Уі Файльги (783—803).
 Енгус Мак над Фройх — король Мунстеру (453—492).
 Енгус Оллом — верховний король Ірландії, правив до Різдва Христового.
 Енгус Олмукайд — верховний король Ірландії, правив до Різдва Христового.
 Енгус Туйрмех Темрах — верховний король Ірландії, правив до Різдва Христового.

Див. також 
 Ангус